Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) – film del 2017 diretto da Luca Guadagnino.
 Chiamami col tuo nome (Call Me By Your Name) – romanzo del 2007 scritto da André Aciman.